Pollmann steht für:

 Pollmann International, österreichischer Autozulieferer
 Pollmann (Karosseriebaubetrieb), ehemaliges Unternehmen in Bremen

Pollmann ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Pollmann (* 1976), deutscher Diplomat
 Alois Pollmann-Schweckhorst (* 1964), deutscher Reiter
 Arnd Pollmann (* 1970), deutscher Philosoph und Menschenrechtler
 August Pollmann (1813–1898), deutscher Bienenkundler
 Birgit Pollmann (1947–1994), deutsche Hochschullehrerin und Politikerin
 Carl Ludwig Ferdinand Pollmann (1771–1818), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Erika Pollmann (* 1944), deutsche Leichtathletin, siehe Erika Rost
 Franz Pollmann (1879–nach 1931), deutscher Ingenieur und Manager der Energiewirtschaft
 Gabriel Heinrich Pollmann (1712–1789), evangelischer Pastor, Senior des (geistlichen) Ministeriums zu Hannover
 Hanne Pollmann (* 1937), deutsche Frauenrechtlerin
 Hannie Pollmann-Zaal (1952–2010), niederländische Diplomatin
 Johannes Pollmann, deutscher Filmproduzent
 Karla Pollmann (* 1963), deutsche Altphilologin und Theologin, erste Rektorin der Eberhard Karls Universität Tübingen 
 Klaus Erich Pollmann (* 1940), deutscher Historiker
 Leo Pollmann (1930–2009), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Marie Pollmann (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Michael Pollmann (* 1961), deutscher Politiker (Grüne), MdHB
 Pauletta Pollmann (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Tim Pollmann (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Tyyne Claudia Pollmann (* 1959), deutsche Konzeptkünstlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Bollmann
 Pohlmann
 Pöllmann
 Polman